Brenneis ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Brenneis  (1936–2003), deutscher Tenor
 Jo Brenneis (1910–1994), deutscher Maler
 Otto Brenneis (* 1900), deutscher SS-Hauptsturmführer und Verwaltungsführer in Konzentrationslagern
 Vally von Brenneis (1883–1957), österreichische Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Brenneisen